Алекса:

 Алекса — волынский градостроитель.
 Алекса — род бобовых растений Alexa.
 Алекса Вега — актриса, известная прежде всего благодаря главной роли в фильме «Дети шпионов» и его продолжениях.
 Алекса Лазаревич — новгородский писец начала XII века, создатель Мстиславова евангелия.
 Алекса Чанг — британская телеведущая, модель и редактор британского Vogue.
 Алекса, Николай Тимофеевич (1929—2009) — начальник Управления внутренних войск МВД по Украинской ССР и Молдавской ССР.

Населённые пункты 
 Алекса — хутор, Островецкого района Гродненской области.
 Алекса — хутор, Островецкого района Гродненской области.

См. также 
 Alexa